Micrarionta beatula är en snäckart som beskrevs av Cockerell 1929. Micrarionta beatula ingår i släktet Micrarionta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
beatula